Bomberman GB, conocido en Japón como , es un videojuego de acción para Game Boy lanzado en 1995 por Hudson Soft en Japón y en 1998 por Nintendo en América del Norte y territorios europeos. Es una secuela de Wario Blast: Featuring Bomberman! (conocido en Japón como Bomberman GB).

Enlaces externos 
  (en inglés)
 

Videojuegos para Game Boy
Videojuegos de acción
Videojuegos de 1995
Videojuegos de Hudson Soft
Bomberman